White Music - debiutancki album brytyjskiej grupy nowofalowej XTC. Album został wydany  20 stycznia 1978 i dotarł do 38. miejsca na brytyjskiej liście przebojów albumów. Z płyty pochodzą 2 single: "Statue Of Liberty" (6 stycznia 1978) i "This Is Pop" (wydany 21 kwietnia 1978).

Lista utworów 
Utwory autorstwa Andy Partridge'a, chyba że zaznaczono inaczej.

Bonusowe utwory na CD:

Skład 
 Andy Partridge - gitara, śpiew
 Colin Moulding - gitara basowa, śpiew
 Barry Andrews - steam piano, clapped out organs
 Terry Chambers - perkusja

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy punkrockowe
Albumy Virgin Records